Le mot Tondar (« tonnerre » en persan) peut faire référence :
 au mouvement monarchiste iranien « Assemblée du Royaume d'Iran » ;
 à la Renault Tondar 90, le nom de la Logan en Iran ;
 au film Dokhtari be Nām-e Tondar du réalisateur iranien Khosro Shakibai ;
 le nom d'un missile iranien équivalent au missile chinois C-801.

En France, Tondar fait référence à un ancien hameau de Moselle, dont l'histoire est liée à Neufchef.